Heinrich Wefing ist der Name folgender Personen: 

* Heinrich Wefing (Künstler) (1854–1920), deutscher Bildhauer
 Heinrich Wefing (Journalist) (* 1965), deutscher Journalist